Yves Durand (1910-2003), industriel et homme politique français ;
 Yves Durand (1929-), historien français ;
 Yves Durand (1932-2004), professeur et recteur d'académie français ;
 Yves Durand (1946-), homme politique français.